Рассудов:

Фамилия 
Известные носители:
 Рассудов, Павел Юрьевич (род. 1983) — российский политик, бывший председатель Пиратской партии России.

Топонимы 
 Рассудов — село в Репкинском районе Черниговской области Украины.

См. также 
 Рассудово